Ел Чиримојо има више значења:

 Ел Чиримојо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чиримојо (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чиримојо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чиримојо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чиримојо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чиримојо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиримојо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиримојо (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиримојо, Ел Гвамучил (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиримојо (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чиримојо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чиримојо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чиримојо (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику